Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Наташа Звєрєва.

Габріела Сабатіні виграла титул, перемігши у фіналі Звєрєву з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 n/a
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Лариса Савченко (2-ге коло)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Енн Мінтер (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Player's Canadian Open 1988 Draw

1988
Одиночний розряд